Бордин () — итальянская фамилия.

 Известные носители 
 Бордин, Джелиндо (род. 1959) — итальянский бегун на длинные дистанции, специализировался в марафоне.
 Бордин, Майк (род. 1962) — американский рок-музыкант (ударные).
 Бордин, Роберто (род. 1965) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 См. также 
 Бордино — название населённых пунктов.